Фредерик «Фред» Рудольф Уиллс (; ) — политический и государственный деятель Гайаны, министр иностранных дел (1975–1978), министр юстиции, , , профессор Ратгерского университета.

Биография 
Изучал право в Королевском колледже Лондона, был награждён медалью Джелфа за выдающиеся успехи в качестве выпускника юридического факультета. Стал Королевским адвокатом, судей высшей категории в Англии. Однако никогда не работал судьёй в Англии, вместо этого вернувшись на родину.

Был одним из ведущих юристов Гайаны, внёс большой вклад в развитие законодательства и конституции в стране. После прихода к власти президента Гайаны Форбс Бёрнхема, Уиллс занял кресло министра юстиции, а затем министра иностранных дел. 

В этом качестве Уиллс некоторое время председательствовал в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций, дважды выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В 1978 году переехал в США. Был профессором Ратгерского университета в Нью-Джерси. Сотрудничал с Линдоном Ларушем. Участвовал в создании  в 1984 году.

Литература 
 Дипломатический словарь. В 3-х томах. Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, С. Л. Тихвинский. — М.: Наука, 1985—1986 г.

Ссылки 
Fred Wills of Guyana

Министры юстиции Гайаны
Министры иностранных дел Гайаны
Постоянные представители Гайаны при ООН
Профессора Ратгерского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Иммигрировавшие в США из Гайаны